Trate (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Šentilj
Trate (Gresik), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de Indonesische provincie Oost-Java